Monarcha může být :

 panovník či vladař (král, císař, car, vévoda apod.)

Biologie
 rod motýlů Danaus, označovaný též jako monarcha
 monarcha stěhovavý (Danaus plexippus) 
 rod motýlů Euploea, označovaný též jako monarcha
 rod pěvců muchálek – latinsky Monarcha, z čeledi lejskovcovití (Monarchidae)

Související články 
 monarchie
 vladař (rozcestník)

Externí odkazy